Jeong Yu-mi – attrice sudcoreana nata nel 1983
 Jeong Yu-mi – attrice sudcoreana nata nel 1984
 Jeong Yu-mi – doppiatrice sudcoreana nata nel 1980